Ангрен — місто в Ташкентській області Узбекистану.
 «Ангрен» — узбецький футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Ангренський ВТТ
 Ангренське родовище вугілля
 Залізниця Ангрен - Пап

Багатозначні терміни